Pteropsaron är ett släkte av fiskar. Pteropsaron ingår i familjen Percophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pteropsaron